Arden kan syfta på:

 Arden International – racingstall för formelbilar
 Elizabeth Arden (1878–1966), kanadensisk-amerikansk affärskvinna
 John Arden (1930–2012), brittisk dramatiker

Geografi

Antarktis 

 Arden (kulle i Antarktis),

Danmark 

 Ardens kommun – en tidigare kommun i Nordjyllands amt i Danmark
 Arden, Danmark, ort, Region Nordjylland, Mariagerfjord Kommune,

Storbritannien 

 Arden, Argyll and Bute, ort, Skottland, Argyll and Bute, Bonhill, 
 Arden, Glasgow, ort, Skottland, Glasgow City, Eastwood,

USA 

 Arden, Delaware – en ort Delaware, New Castle County, 
 Arden, Barbour County, West Virginia i USA

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar